Municipio de Bucklin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bucklin (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de Bucklin (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Bucklin (condado de Linn, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Linn.